Die Saison 2009/10 des Challenge Cups begann mit der ersten Runde am 17. Oktober 2009 und endete mit dem Finale in Dresden am 21. März 2010. Erstmals gewannen die Frauen des Dresdner SC den Wettbewerb und errangen damit auch ihren ersten internationalen Titel. Den zweiten Platz belegte Asterix Kieldrecht vor den drittplatzierten Frauen von Galatasaray Istanbul.

Modus 
Die ersten beiden Runden wurden im K. o.-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis einschließlich des Viertelfinales ging es im K. o.-System mit Hin- und Rückspielen weiter. Die Sieger der Viertelfinalspiele qualifizierten sich für das Final Four.

Teilnehmer

Spielplan

1. und 2. Runde

3. Runde bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2009/10 (Frauen)
Volleyballsaison 2009/10
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften